Рома́шка:
 Ромашка () — род травянистых растений семейства Астровые.
 Ромашка — народное название растений родов Нивяник, Пупавка, Пиретрум, Трёхрёберник, Гербера, Остеоспермум, Хризантема, Дороникум, а также других родов семейства Астровые, у цветков которых имеются светлые лепестки и более тёмная трубчатая середина.
 «Ромашка» — детский туберкулёзный санаторий начала XX века в Подмосковье.
 Ромашка — персонаж книг Николая Носова.
 «Ромашка» — название нескольких настольных детских, свадебных, карточных и других игр.
 «Ромашка» — практиковавшийся в молодёжной среде в СССР формат свинг-вечеринок.

Техника
 «Ромашка» — аттракцион, наклонная карусель в парках культуры и отдыха в СССР.
 АВВП-1,2 «Ромашка» — советский ветряной насос.
 «Ромашка» — косметический прибор.
 «Ромашка» — печатная машинка с печатающим узлом лепесткового типа.
 «Ромашка» — советская ядерная энергетическая установка.
 «Ромашка» — конвейерная технология для проведения однотипных операций в центрах «Микрохирургия глаза».

Топоним
 Ромашка — село в Хасанском районе Приморского края.
 Ромашка — село в Черневецком районе Винницкой области.
 Ромашка — посёлок в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области.
 Ромашка — река в Северске Томской области.

См. также 
 Ромашки (значения)
 Гадание на ромашке — шуточная процедура гадания для «выяснения», как какой-либо человек относится к гадалке.

Примечания